Александр Павлович Хартахай (1861 — после 1919) — зубной врач, общественный деятель, депутат Государственной думы I созыва от Ростова-на-Дону и Нахичевани.

Биография 

По отцу — грек, по матери — украинец («малоросс»). Учился в Варшавской гимназии, затем перевелся в Мариупольскую гимназию. В 1886 году окончил медицинский факультет Императорского Харьковского университета. Более двух лет служил врачом в Мариупольском земстве. В 1889 году — земский врач в селе Игнатьевка. Гласный мариупольского уездного земства, член ревизионной комиссии. Почётный мировой судья. Переехал в Ростов-на-Дону, где 16 лет работал дантистом.

В 1892—1893 годах основал и редактировал (совместно М. И. Балабановым) ежедневную газету «Ростовские известия» («Ростовские-на-Дону известия») — до закрытия цензурой вышло 220 номеров. Участвовал в деятельности местного Медицинского общества. Один из учредителей местного отдела Конституционно-демократической партии, сменил на посту его председателя И. Я. Когана, директора отделения Азовско-Донского банка.

От съезда городских избирателей 17 апреля 1906 года был избран в Государственную думу I созыва. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Подписал законопроект «42-х» по аграрному вопросу и законопроект «О собраниях». Выступал в прениях по аграрному вопросу и по поводу Белостокского погрома.

После того как 10 июля 1906 года подписал «Выборгское воззвание» был осуждён по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён права быть избранным.

В 1917 году, 12—15 августа, участвовал в работе Государственного совещания в Москве.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — Москва: РОССПЭН, 2008. — С. 656.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — С. 85.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. — C. 112.
 Николаев А. Б. Борьба сил революции и контрреволюции в связи с созывом Государственного совещания (апрель — август 1917 года): Диссертация…. кандидата исторических наук. — Л., 1989.

Рекомендуемая литература 
 Государственный архив Российской Федерации. — Фонд 523. Опись 1. Дело 205.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 88. Лист 3; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 116 оборот-117; Дело 143. Лист 36 оборот.

Примечания 

Кадеты
Медики Российской империи
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Выпускники Мариупольской гимназии
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Журналисты Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Персоналии:Ростов-на-Дону